

Niemcy 
 Georgenthal – dzielnica Klingenthal
 Georgenthal – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Giełdoń
 Jurki
 Jurków
 Urwitałt
 Wólka Klonowska

Osoby 
 Philipp Wilderich Johann Georgendiel von Georgenthal – niemiecki urzędnik

Inne 
 Georgenthal – klasztor